El Naranjo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Naranjo, Quechultenango, 
 El Naranjo, Tonalá, 
 Cantón Emporio el Naranjo, ort, Chiapas, Tapachula, 
 El Naranjo, Palenque, 
 El Naranjo, Acaponeta, 
 El Naranjo, Zirándaro, 
 El Naranjo kommun, San Luis Potosí, 
 El Naranjo, Tamaulipas, 
 El Naranjo, Coyuca de Catalán, 
 El Naranjo, Zitácuaro, 
 El Naranjo, Hidalgo, La Misión, 
 El Naranjo, Acatepec, 
 El Naranjo, Susupuato, 
 El Naranjo, Morelos, Puente de Ixtla, 
 El Naranjo, General Heliodoro Castillo, 
 El Naranjo, Mazatlán Villa de Flores, 
 El Naranjo, Jalisco, 
 El Naranjo, Del Nayar, 
 El Naranjo, Delstaten Mexiko, 
 El Naranjo, Santa María Chilchotla, 
 El Naranjo, Veracruz, 
 El Naranjo, Mochitlán, 
 El Naranjo, Chicomuselo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar